Вашаклахун-Убах-Кавиль:

 Вашаклахун-Убах-Кавиль — тринадцатый правитель царства древних майя Шукууп.
 Вашаклахун-Убах-Кавиль — правитель царства древних майя Сааль.